

Cinema 
 L'uragano – film del 1911 diretto da Ubaldo Maria Del Colle
 L'uragano (That Royle Girl) – film del 1925 diretto da David Wark Griffith
 L'uragano (Гроза, Groza) – film del 1934 diretto da Vladimir Michajlovič Petrov
 L'uragano (Hurricane) – film del 1974 diretto da Jerry Jameson

Letteratura e teatro 
 L'uragano – dramma di Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij del 1859
 L'uragano (Williwaw) – romanzo di Gore Vidal del 1946

Musica 
 L'uragano – opera del 1952 di Lodovico Rocca

Pagine correlate 
Uragano (disambigua)